Almena ist der Name mehrerer Orte:

 Almena (Extertal), Ortsteil der Gemeinde Extertal in Nordrhein-Westfalen

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Almena (Kansas), im Norton County
 Almena (Michigan), im Van Buren County
 Almena (Wisconsin), im Barron County
 Almena (Town, Barron County), Town(ship) im Barron County, Wisconsin

Sonstiges:
 Paisr Almena – ein Berg in West-Java, Indonesien
 Abra de Almena – ein Gebirgspass im Departamento Potosí, Bolivien
 Almena Airport, Airport im Van Buren County, Michigan